Абдул-Джаббар ібн Ахмад (935-1025) — ісламський богослов і правознавець, мутазиліт.
 Карім Абдул-Джаббар (англ. Kareem Abdul-Jabbar) — американський професіональний баскетболіст, тренер, актор і письменник.
 Абдул Джаліл Джаббар — султан Брунею.